Storelva (deutsch: großer Fluss) ist der Name diverser Flüsse in Norwegen:

 Storelva (Alta), Fluss in Alta
 Storelva (Bergen), Fluss in Arna, Bergen
 Storelva (Bodø), Fluss in Bodø
 Storelva (Gratangen), Fluss in Gratangen
 Storelva (Kvænangen), Fluss in Kvænangen, auch Burovuonjohka
 Storelva (Lebesby), Fluss in Lebesby, auch Stuorrajohka
 Storelva (Ringerike), Fluss in Ringerike
 Storelva (Sauda), Fluss in Sauda
 Storelva (Vegårshei), Fluss in Vegårshei

 Storelva, Fluss in Gloppen, siehe Gloppeelva

Storelva steht auch für:
 Storelva (Tromsø), Stadtteil von Tromsø